El término Liga Nacional de Baloncesto puede hacer referencia a:

 La Liga Nacional de Básquet de Argentina.
 La Liga Nacional de Baloncesto de Canadá
 La Liga Nacional de Baloncesto de Francia.
 La Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.
 La Liga Nacional de Baloncesto de República Dominicana.
 La Liga Nacional de Baloncesto de Suiza.
 La Liga Nacional de Baloncesto de Venezuela.